Nöldeke è un cognome tedesco:

 Arnold Nöldeke (1865-1945) – giurista e politico tedesco
 Arnold Nöldeke (1875-1964) – archeologo tedesco
 Hartmut Nöldeke (* 1926) – medico e scrittore tedesco
 Theodor Nöldeke (1836-1930) – orientalista tedesco